Но́бель () — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Нобели — русско-шведская семья изобретателей и промышленников, владельцев компании «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель».
 Нобель, Альфред (1833—1896) — шведский инженер, изобретатель динамита, основатель Нобелевской премии.
 Нобель, Антонина Самуиловна (1918 — ?) — советская колхозница в Джамбулской области, Герой Социалистического Труда (1948).
 Нобель, Людвиг Эммануилович (1831—1888) — российский промышленник, родился в Стокгольме.
 Нобель-Олейникова, Марта Людвиговна (1881—1973) — врач, благотворительница, общественный деятель.
 Нобель, Эммануил Людвигович (1859—1932) — нефтепромышленник и инженер.

Топоним 
 Нобель — село в Заречненском районе Ровненской области Украины.
 Нобель — озеро в Заречненском районе Ровненской области Украины.
 Нобель — крупный древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.

Другие значения 
 Товарищество нефтяного производства братьев Нобель — крупнейшая нефтяная фирма в России до 1917 года. Основана в 1876 году выходцами из Швеции братьями Нобель.

См. также 
 
 Нобелевская премия
 Нодель